Il tiro con l'arco individuale femminile dei giochi olimpici di Londra 2012 si svolgerà tra il 27 luglio ed il 2 agosto presso il Lord's Cricket Ground.

Formato della gara 
I partecipanti verranno classificati in base al risultato di un turno di qualificazione, per poi stilare un tabellone ad eliminazione diretta. Ogni gara è al meglio dei 5 set, in ognuno dei quali ogni concorrente avrà tre frecce. Si guadagnano due punti per la vittoria di un set, e 1 per il pareggio. Il primo che arriva a sei passa il turno, mentre l'altro viene eliminato.

Programma

Record 
Prima di questa gara i record erano i seguenti.

72 frecce
 Mondiale:  Park Sung-Hyun. Punti 682. Atene, Grecia, 12 agosto 2004
 Olimpico:  Lina Herasymenko. Punti 673. Atlanta, Stati Uniti d'America, 31 luglio 1996

Risultati

Qualificazione

Fase a eliminazione diretta

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Tiro con l'arco ai Giochi della XXX Olimpiade